Полы́нь альпи́йская () — многолетнее растение, вид рода  семейства , распространённая в субальпийской и альпийской зонах Альп и Кавказа.

Растёт на каменистых склонах, в трещинах скал, встречается на высотах от 1300 до 3700 метров на уровнем моря.

Невысокое растение серовато-сизой окраски. На вкус обладает слабой горечью, имеет довольно слабый запах, при высушивании аромат усиливается, но с ним усиливается и горечь.

Является одним из главных компонентов альпийского ликёра Женепи.  В кулинарии может использоваться в качестве приправы как полынь обыкновенная, в тех же количествах.

Синонимы

Литература

Примечания

Ссылки 

альпийская
Пряности
Флора Евразии
Многолетние травы
Растения, впервые описанные в книге Encyclopédie Méthodique